Дахана может означать:

Населённые пункты 
 Дахана — село в Кулябском районе Таджикистана.
 Дахана — село в Раштском районе Таджикистана.

Прочее 
 Дахана — джамоат (сельская община) в Кулябском районе Таджикистана.